Corangamite steht für:

 Corangamite Shire, lokales Verwaltungsgebiet im Bundesstaat Victoria, Australien
 Lake Corangamite, See im Bundesstaat Victoria, Australien